Johannes Gerardus Charles Volmer, Nederlands accountant, bedrijfskundige en hoogleraar.
Johannes Gerardus Geelkerken, Nederlandse theoloog en predikant. 
Johannes Gerardus Heijberg, Nederlands schilder, tekenaar en academiedocent.
Johannes Gerardus Keulemans, Nederlandse kunstschilder en illustrator.
Johannes Gerardus Maria (Hans) Alders, Nederlands politicus voor de Partij van de Arbeid en bestuurder. 
Johannes Gerardus Maria (Jan) van Burgsteden, Nederlands hulpbisschop-emeritus van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Johannes Gerardus Maria van Nass, Nederlands generaal-majoor, commandant van het Korps Mariniers.
Johannes Gerardus Maria Willebrands, Nederlands kardinaal, aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht.  
Johannes Gerardus Rijk Vos, Nederlands politicus van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). 
Johannes Gerardus Willem Frederik Bik, Nederlandse huisarts en historicus.